Die Division 1 1952/53 war die 15. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde Stade Reims, das seinen zweiten Titel nach 1949 gewann.

Erster Spieltag war der 24. August 1952, letzter Spieltag der 24. Mai 1953. Eine „Winterpause“ gab es nicht.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 16. Platz abgeschlossen hatten, und die beiden Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, CO Roubaix-Tourcoing, Racing Lens),
 drei aus der Île-de-France bzw. der Champagne (Racing und Aufsteiger Stade Français aus Paris, dazu Stade Reims),
 drei aus dem Nordosten (FC Sochaux, FC Nancy, FC Metz),
 drei aus dem Westen (Le Havre AC, Stade Rennes UC, Girondins Bordeaux),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, FC Sète, Aufsteiger SO Montpellier, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, Titelverteidiger OGC Nizza).

Saisonverlauf 
Meister Reims gelang nahezu ein Start-Ziel-Sieg; die Mannschaft, die während der 38 Partien mit 14 Spielern auskam und erst am 14. Dezember 1952 ihre erste Heimniederlage erlitt, sorgte für eine Saison, der „spätestens ab Ende der Hinrunde die Spannung fehlte“. Keiner der Konkurrenten, auch nicht das heimstarke Nîmes (14 Siege, 3 Unentschieden), wies die Konstanz auf, die erforderlich gewesen wäre, um zu verhindern, dass am Ende die Mannschaft mit dem besten Angriff und der besten Abwehr Meister wurde. Reims qualifizierte sich auch für die Coupe Latine, die sie in diesem Jahr sogar zu gewinnen vermochte. Wenige Tage nach dem dortigen Endspiel verloren die Rot-Weißen allerdings ihren Stürmer Francis Méano durch einen folgenschweren Unfall.

Die Abstiegsentscheidung hingegen verlief bis zum Ende hauchdünn und dramatisch; den 11. und den 17. trennten in der Abschlusstabelle schließlich lediglich zwei Punkte, und Racing Paris hatte dabei das Nachsehen, weil die „Pinguine“ am letzten Spieltag zuhause gegen Nancy bis wenige Minuten vor dem Abpfiff mit 1:0 führten, dann aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen mussten. Mit Racing verlor die Liga ein weiteres ihrer Gründungsmitglieder; von 1932 an durchgehend in ihr vertreten waren nach dieser Saison lediglich noch Marseille, Sète, Lille und Roubaix-Tourcoing, wobei die beiden Letztgenannten aufgrund ihrer Fusionsgeschichte streng genommen nicht mehr die Klubs von 1932 waren. Auch Rennes musste absteigen; gegen den Zweitdivisionär Racing Strasbourg unterlagen die Bretonen in den Ausscheidungsmatches 1:3 und 0:4. Zur folgenden Saison stiegen zudem Toulouse FC und – erstmals in ihrer Vereinsgeschichte – die AS Monaco in die Division 1 auf.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer Albert Batteux folgende 14 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Bram Appel (32), Raymond Cicci (34), Léon Glovacki (32), André Jacowski (2), Robert Jonquet (34), Raymond Kopa (33), Michel Leblond (3), Roger Marche (34), Francis Méano (28), Armand Penverne (34), Paul Sinibaldi (34), Pierre Sinibaldi (24), Jean Templin (17), Simon Zimny (33)

Reims' 86 Treffer erzielten: Appel 30, Kopa 13, Glovacki, Méano, Pierre Sinibaldi jeweils 11, Penverne 3, Cicci 2, Jonquet, Marche und Templin je 1. Dazu kamen zwei Eigentore.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1952/53
 Coupe de France 1952/53

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1952/53
Fußballsaison 1952/53